

Localidades

Saint-Léon (Allier)
Saint-Léon (Alta Garona)
Saint-Léon (Gironde)
Saint-Léon (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos